Nędza (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Raciborski
 Nędza (powiat Raciborski), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië in het district Raciborski